Заозерье или Заозёрье — название географических объектов.

Белоруссия 
Брестская область
 Заозерье — деревня в Пинском районе.

Витебская область
 Заозерье — хутор в Глубокском районе.
 Заозерье — деревня в Городокском районе.
 Заозерье — деревня в Лепельском районе.
 Заозерье — агрогородок в Полоцком районе.
 Заозерье — деревня в Россонском районе.
 Заозерье — деревня в Богдановском сельсовете Сенненского района.
 Заозерье — деревня в Богушевском сельсовете Сенненского района.
 Заозерье — деревня в Студёнковском сельсовете Сенненского района.
 Заозерье — деревня в Ходцевском сельсовете Сенненского района.
 Заозерье — деревня в Кохановском сельсовете Толочинского района.
 Заозерье — деревня в Оболецком сельсовете Толочинского района.
 Заозерье — деревня в Великодолецком сельсовете Ушачского района.
 Заозерье — деревня в Ушачском сельсовете Ушачского района.

Гомельская область
 Заозерье — деревня в Октябрьском районе.
 Заозерье — посёлок в Журавичском сельсовете Рогачёвского района.
 Заозерье — посёлок в Озеранском сельсовете Рогачёвского района.

Минская область
 Заозерье — деревня в Вязынском сельсовете Вилейского района.
 Заозерье — деревня в Любанском сельсовете Вилейского района.
 Заозерье — деревня в Логойском районе.
 Заозерье — агрогородок в Несвижском районе.

Могилёвская область
 Заозерье — деревня в Белыничском районе.
 Заозерье — посёлок в Чериковском районе

Россия 
Архангельская область
 Заозерье — деревня в Верхнетоемском районе.
 Заозерье — деревня в Вилегодском районе.
 Заозерье — деревня в Коношском районе.
 Заозерье — деревня в Лешуконском районе.
 Заозерье — деревня в Мезенском районе.
 Заозерье — деревня в муниципальном образовании «Пинежское» Пинежского района.
 Заозерье — деревня в муниципальном образовании «Труфаногорское» Пинежского района.
 Заозерье — деревня в Приморском районе.
 Заозерье — деревня в муниципальном образование «Матигорское» Холмогорского района.
 Заозерье — деревня в муниципальном образовании «Хаврогорское» Холмогорского района.

Владимирская область
 Заозерье — деревня в Гороховецком районе.

Вологодская область
 Заозерье — деревня в Великоустюгском районе.
 Заозерье — деревня в Вожегодском районе.
 Заозерье — деревня в Кадуйском районе.
 Заозерье — деревня в Шекснинском районе.
 Заозерье — историческая область за озёрами Белое, Кубенское, Воже и Лача по реке Кубена

Ивановская область
 Заозерье — деревня в Савинском районе.

Калининградская область
 Заозёрье — посёлок в Гурьевском городском округе.

Карелия
 Заозерье — посёлок в Прионежском районе.
 Заозерье — деревня в Пудожском районе.

Кировская область
 Заозерье — деревня в Санчурском муниципальном округе

Костромская область
 Заозерье — хутор в Костромском районе.

Ленинградская область
 Заозерье — деревня в Гатчинском районе.
 Заозерье — деревня в Кингисеппском районе.
 Заозерье — деревня в Лодейнопольском районе.
 Заозерье — деревня в Володарском сельском поселении Лужского района.
 Заозерье — деревня в Дзержинском сельском поселении Лужского района.
 Заозерье — деревня в Толмачёвском городском поселении Лужского района.
 Заозерье — деревня в Подпорожском районе.

Московская область
 Заозерье — деревня в Павлово-Посадском районе.
 Заозерье — деревня в Раменском районе.

Нижегородская область
 Заозерье — деревня в Богородском районе.
 Заозерье — деревня в Воскресенском районе.

Новгородская область
 Заозерье — деревня в Демянском районе.
 Заозерье — деревня в Любытинском районе.
 Заозерье — деревня в Поддорском районе.
 Заозерье — деревня в Берёзовикском сельском поселении Окуловского района.
 Заозерье — посёлок при станции в Берёзовикском сельском поселении Окуловского района.
 Заозерье — деревня в Угловском городском поселении Окуловского района.
 Заозерье — деревня в Хвойнинском районе.
 Заозерье — озеро в Окуловском районе.

Пермский край
 Заозерье — деревня в Верхнекалинском сельском поселении Чусовского района.
 Заозерье — деревня в Никифоровском сельском поселении Чусовского района.
 Заозерье (стоянка) — верхнепалеолитическая стоянка (41—35 тыс. л. н.) в нижнем течении реки Чусовой в Пермском крае

Псковская область
 Заозерье — деревня в Гдовском районе.
 Заозерье — деревня в Пожеревицкой волости Дедовичского района, у деревни Горушка в части бывшей (до 2005 года) Горушкинской волости.
 Заозерье — деревня в Пожеревицкой волости Дедовичского района, у деревни Дубровка в части бывшей (до 2010 года) Дубровской волости.
 Заозерье — деревня в Лядской волости Плюсского района, у деревни Ктины (на озере Ктинское).
 Заозерье — деревня в Лядской волости Плюсского района, у деревни Котоши (на озере Ужово).
 Заозерье — деревня в Плюсской волости Плюсского района.
 Заозерье — деревня в Порховском районе.
 Заозерье — деревня в Пустошкинском районе.
 Заозерье — деревня в Пыталовском районе.
 Заозерье — деревня в Марьинской волости Стругокрасненского района.
 Заозерье — деревня в Новосельской волости Стругокрасненского района.

Ростовская область
 Заозерье — посёлок в Октябрьском районе.

Смоленская область
 Заозёрье — деревня в Велижском районе.
 Заозерье — деревня в Демидовском районе.
 Заозёрье — деревня в Смоленском районе.
 Заозерье — деревня в Руднянском районе.

Тверская область
 Заозерье — деревня в Торопацком сельском поселении Андреапольского района, возле озера Дешковского.
 Заозерье — деревня в Торопацком сельском поселении Андреапольского района, возле озера Торопацкого.
 Заозерье — деревня в Бологовском районе.
 Заозерье — деревня в Калининском районе.
 Заозерье — деревня в Конаковском районе.
 Заозёрье — деревня в Залучьенском сельском поселении Осташковского района.
 Заозёрье — деревня в Щучьенском сельском поселении Осташковского района.
 Заозерье — деревня в Селижаровском районе.

Челябинская область
 Заозерье — усадьба в Верхнеуфалейском городском округе.

Ярославская область
 Заозерье — деревня в Ростовском районе.
 Заозерье — село в Угличском районе.

См. также 
 Заозерная
 Заозеро
 Заозёрная
 Заозёрное
 Заозёрный (значения)
 Заозёрск
 Заозерье-Малое